Fina bezeichnet:
 Petrofina, eine Tankstellenmarke des belgischen Mineralölunternehmens 
 Fina (Patronin), eine Selige der römisch-katholischen Kirche
 Fina Imported Motor Car, einen ehemaligen US-amerikanischen Hersteller von Automobilen

FINA steht für:
 Fédération Internationale de Natation, der internationale Sport-Dachverband für Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen und Wasserball

Fina ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Fina (* 1974), deutscher Handballspieler und -funktionär
 Giuseppe Fina (1924–1998), italienischer Filmschaffender
 Jack Fina (1913–1970), US-amerikanischer Bandleader und Pianist
 Kurt Fina (1924–1983), deutscher Geschichtsdidaktiker
 Mario Fina (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Oscar De Fina (1917–1988), italienischer Journalist und Filmschaffender
 Rosario Fina (* 1969), italienischer Radrennfahrer

Abkürzung